Toronya (ukránul Торунь, szlovákul Toroňany), Ukrajna, Kárpátalja, Ökörmezői járás. 
Kistoronya (szlovákul Malá Tŕňa), Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járás.
Nagytoronya (szlovákul Veľká Tŕňa), Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járás.